Pfarrkirchen kan syfta på:

Pfarrkirchen, ort i Tyskland
Pfarrkirchen im Mühlkreis, ort i Österrike